Faysal bin al-Husayn, principe e militare giordano
Faysal I re d'Iraq (1885-1933)